Mistrzostwa Świata w Unihokeju Mężczyzn U19 2001 – 1. edycja międzynarodowego turnieju o tytuł mistrza świata organizowanego przez Międzynarodową Federację Unihokeja (IFF) która trwała od 6 listopada do 11 listopada 2001 roku w Weissenfelsu, w Niemcy. Brązowy medal przypadł reprezentacji Finlandii, która pokonała Łotwę. Złoty medal zdobyła reprezentacja Szwecji, srebrny Szwajcarii.

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Wyniki

Grupa B 
Tabela

Wyniki

Grupa C 
Tabela

Wyniki

Faza pucharowa

Ćwierćfinały

Półfinały

Brązowy medal

Final

Ranking końcowy

Tabela końcowa

Przypisy 

Mistrzostwa świata juniorów w unihokeju
2001 w unihokeju
2001 w Niemczech
Unihokej w Niemczech